Омраам Микаэль Айванхов (настоящее имя Михаил Иванов) (1900, Македония — 1986, Фрежюс, Франция) — болгарский религиозный деятель, философ,  оккультист. Жил во Франции с 1937 года. Был учеником Петра Дынова. Основал французское отделение Всемирного Белого Братства. Учение Айванхова представляет собой синкретическое соединение христианских идей и восточных религий.

Жизнь 
Родился Михаил Иванов (имя при рождении) 31 января 1900 года в болгарской семье в селе Сербцы, в области Привардарской Македонии (тогда Османская империя). Очень скоро, в 1907 году семья эмигрирует в г. Варна (Болгария). Когда Мише было 8 лет, его отец скончался, оставив семью без средств к существованию. Поэтому мальчику очень рано пришлось идти работать подмастерьем в кузнице, а затем на фабрике красок. Ещё до Первой мировой войны, в возрасте 17 лет Михаил встретил Петра Дынова — организатора духовного сообщества «Белое братство» и своего будущего духовного учителя. По наставлению Петра Дынова Михаил учится в Софийском университете и получает педагогическое образование. В 1937 году Дынов поручает своему лучшему ученику нести учение во Францию. Михаил исполняет наказ учителя и в городе Севр (Франция) организует первый братский центр, где выступает с публичными лекциями. С 1953 года в имении Бонфен (неподалёку от города Фрежюс (Франция)) Михаил Иванов организует проведение ежегодных конгрессов «Всемирного Белого Братства».

В 1957 году Михаил Иванов уезжает в Индию, где в течение года посещает ашрамы и встречается с индийскими гуру. Именно там он получает новое имя — Омраам Микаэль Айванхов. В течение следующих 29 лет Микаэль Айванхов читает в «Белом братстве» публичные лекции (всего прочитав их более 5000), занимается различной общественной деятельностью: путешествует по странам Европы (Швейцария, Великобритания и Скандинавия) и Северной Америки (Канада, США), встречается с государственными и общественными деятелями. Омраам Микаэль Айванхов ушёл из жизни 25 декабря 1986 года.

Учение

Центральная идея 
Согласно учению Айванхова, все люди, независимо от расы, религии, социального положения, интеллектуальных способностей или материального уровня, способны принимать участие в создании нового периода братства и мира на Земле. Это происходит через личное преображение каждого, а именно через развитие и совершенствование в гармонии с божественным миром.

В обсуждении любой темы Айванхов фокусировался на том, как человек может лучше провести свою жизнь на Земле, стремясь выявить пользу, которую может извлечь человек для самопознания, самосовершенствования и лучшей организации своей жизни, помогая таким образом реализации идеала Царства Божьего на Земле.
Работа духовная существенно отличается от работы физической. Надо знать, что можно от неё ожидать, а что нельзя. От духовной работы можно ожидать света, мира, гармонии, здоровья, разума, но не денег, славы, признания или преклонения толпы, иначе вы смешаете два разных мира и будете несчастны. От духовной деятельности нельзя ожидать никаких материальных выгод. То, что вы создаёте, ещё долго остается невидимым, неощутимым.

О посвящении 
Айванхов учил принципам посвящения. Он описывал космические законы, управляющие Вселенной и каждым человеческим существом, макрокосмом и микрокосмом, и взаимообмен, который имеет место между ними. Знание об этих законах, по учению Айванхова, принимало различные формы в различные эпохи, и данная «вневременная мудрость» выражалась посредством различных религий, адаптируясь к конкретному времени, людям и уровню духовной эволюции.
Посвящением Айванхов называл путь, который должен пройти человек в стремлении отыскать и привлечь к себе свою божественную душу, чтобы она поселилась в нём… Посвященный — это тот, кто полностью себя изменил, желая притянуть к себе свою божественную душу: все его существо стало гармоничным, он «вибрирует в унисон с Космическим Разумом», проводником и слугой которого он стал.

Библиография 
Книги О. М. Айванхова составлены на основе стенограмм, аудио и видео записей его импровизированных лекций и бесед.

Собрание сочинений «Извор»

Полное собрание сочинений

Примечания

Литература 
 
  (1992). The Mystery of Light: The Life and Teachings of Omraam Michael Aivanhov. Salt Lake City, UT: Passage Press. ISBN 0-941255-51-4.
 Frenette, Louise Marie (September 2009). The Life of a Master in the West, Prosveta USA. ISBN 978-0-9842693-0-3.
 Lejbowicz, Agnes (1982). Omraam Michael Aivanhov, Master of the Great White Brotherhood. Fréjus, France: Editions Prosveta.
 Renard, Opierre (1980). The Solar Revolution and the Prophet. Fréjus, France: Editions Prosveta.
 Who Is Omraam Michael Aivanhov?. Fréjus, France: Editions Prosveta. 1982.

Оккультисты
Философы Болгарии
Иммигрировавшие во Францию из Болгарии
Персоналии:Фрежюс